Хлорант, или Зеленоцвет (), — род цветковых растений семейства . Включает около 20 видов, два вида встречаются на территории России.

Этимология 
Латинское название рода происходит от греческих слов  («жёлто-зелёный»), и  («цветок»), по зеленоватой окраске цветков.

Ботаническое описание 
Многолетние или однолетние травы, реже — полукустарники, кустарники или небольшие деревья.

Цветки сидячие, собраны в колосовидное соцветие. Лепестков и чашелистиков нет. Завязь — конической формы, с сидячим притуплённым рыльцем. Тычинки — с толстыми тычиночными нитями, прикреплёнными к завязи, в количестве трёх. У некоторых видов (например, у хлоранта пильчатого) все три тычинки нормально развиты, у других (например, у хлоранта японского) две крайние развиты нормально, а средняя недоразвита.

Плод — мясистая округлая костянка.

Ареал 
Представители рода распространены в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии — от Приамурья и Курильских островов на севере до Шри-Ланки на юго-западе и Новой Гвинеи на юго-востоке. Наибольшее видовое разнообразие отмечается в Китае, где растут 13 видов, девять из которых — эндемики. С территории России известны два вида.

Значение и применение 
Ряд видов хлоранта используют для ароматизации зелёного чая, а  иногда культивируют с этой целью в Японии, Китае и странах Индокитая.

Виды 

Род включает следующие виды:
 
 
 
 
 
 
 
 , в России растёт в Приморье, на юге Приамурья и южных Курилах
 
 
 
 
 . Китай, Корейский полуостров, Япония. Для России — очень редкое растение, встречается только на острове Кунашир; с 1970-х годов вид считался в России исчезнувшим, в 2014 году был снова обнаружен на Кунашире. Растение занесено в Красную Книгу России и Красную книгу Сахалинской области

Примечания

Литература 
 
 
 

Хлорантовые
Флора Евразии
Флора Австралии и Океании